cisowce – rząd roślin iglastych
 Cisowce – dwie formacje skalne w Pieninach (Mały Cisowiec i Wielki Cisowiec)
 Mały Cisowiec
 Duży Cisowiec